Станом на 1 січня 2013 року в Киргизстані налічується 31 місто, які поділяються на 3 категорії: міста республіканського (2), обласного (13) і районного значення (16).

Міста республіканського значення 

 Бішкек
 Ош

Міста обласного значення 
 Баликчи
 Баткен
 Джалал-Абад
 Каракол
 Кара-Куль
 Кизил-Кія
 Кок-Жангак (є містом обласного значення, але при цьому адміністративно входить до складу Сузацького району)
 Майлуу-Суу
 Нарин
 Сулюкта
 Талас
 Таш-Кумир
 Токмок

Міста районного значення 
 Айдаркен
 Ісфана
 Кадамжай
 Каїнди
 Кант
 Кара-Балта
 Кара-Суу
 Кемін
 Кербен
 Кочкор-Ата
 Ноокат
 Орловка
 Токтогул
 Узген
 Чолпон-Ата
 Шопоков

Населення міст 
Нижче подано населення міст за даними останніх 6 переписів населення. Для переписів 1959, 1970, 1979, 1989 років вказане наявне населення, для переписів 1999, 2009 років — постійне.

Примітки 

Міста Киргизстану